bł. Emilia Bicchieri (1238–1314) – włoska dominikanka
 bł. Emilia Tavernier Gamelin (1800–1851) – kanadyjska zakonnica, założycielka Sióstr Opatrzności z Montrealu

Zobacz też
 Święta Emilia